Jacobson kan som auktorsförkortning betyda:

 Amanda J.Jacobson
 Georgij Georgiewitsch Jacobson
 Arthur L. Jacobson

Robotskapade auktorsförkortningar